De Europese kampioenschappen schaatsen 1903 werden gereden in Gamle Frogner Stadion in Kristiania (Noorwegen).

Titelverdediger was de Noor Johan Schwartz, die de Europese titel van 1902 op de Eisstadion te Davos had veroverd. Er werd geen kampioen uitgeroepen, aangezien niemand meer dan drie afstanden won.

Klassement 

1903
Langebaanschaatsen in 1903
Schaatsen in Noorwegen
Sportevenement in Oslo
Schaatsen 1903